Třída Freedom je označení několika lodních tříd:
 Třída Freedom (2004) – třída výletních lodí rejdařské společnosti Royal Caribbean International, první loď byla nasazena do služby v roce 2006
 Třída Freedom (2006) – třída válečných lodí typu Littoral Combat Ship Námořnictva Spojených států, první loď byla nasazena do služby v roce 2008